L'estàtua eqüestre del general Prim är ett monument i Spanien.   Det ligger i provinsen Província de Barcelona och regionen Katalonien, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. L'estàtua eqüestre del general Prim ligger  meter över havet.

Terrängen runt L'estàtua eqüestre del general Prim är platt söderut, men åt nordväst är den kuperad. Havet är nära L'estàtua eqüestre del general Prim åt sydost. Den högsta punkten i närheten är Tibidabo,  meter över havet,  km nordväst om L'estàtua eqüestre del general Prim.  Närmaste större samhälle är Barcelona,  km väster om L'estàtua eqüestre del general Prim. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Katalonien